SSD je zkratkou pro:
 Jižní Súdán – dle ISO 3166-1 má zkratku 728 SSD SS, jedná se o stát ve východní Africe
 solid-state drive – pevný disk využívající technologie ne-volatilní flash paměti
 seven segment display – sedmisegmentovka

Externí odkazy 
 

Zkratky iniciálové - 3 znaky